Peppmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Peppmüller (1892–1972), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rudolf Peppmüller (1843–1911), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer